RABGGTA () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 567 амінокислот, а молекулярна маса — 65 072.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Трансферази